Mayhew Lester Lake (1879-1955), Amerikaans componist en dirigent die het pseudoniem Robert Hall gebruikte
Robert Hall (econoom) (*1943), Amerikaans econoom
Robert Hall (voetballer) (*1993), Engels voetballer
Robert Hall (editor), film-editor